Jerzy Kędziora (funkcjonariusz), (ur. 1925) – polski funkcjonariusz służb bezpieczeństwa, jeden z najbardziej okrutnych oficerów śledczych, zbrodniarz stalinowski
 Jerzy Kędziora (artysta), (ur. 1947) – polski rzeźbiarz i medalier, projektant wnętrz, terenów zielonych i zurbanizowanych